Detmold bezeichnet:

 Detmold, eine Stadt in Ostwestfalen-Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Regierungsbezirk Detmold, einer von fünf Regierungsbezirken in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Detmold, ein von 1932 bestehender Kreis zuerst im Freistaat Lippe, und nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Jahr 1972 in Nordrhein-Westfalen.

Außerdem ist Detmold der Name von:

 Christian Edward Detmold (1810–1887), deutsch-amerikanischer Ingenieur
 Georg Detmold (1850–1917), Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer in Göttingen 
 Georg Heinrich Detmold (1771–1842), Arzt 
 Johann Hermann Detmold (1807–1856), deutscher Politiker
 William Ludwig Detmold (1808–1894), deutsch-amerikanischer Chirurg